Aphytis  — род паразитических наездников надсемейства хальцид. Более 100 видов. Длина около 1 мм. Усики состоят из 5 или 6 члеников. Тело жёлтое или желтоватое с тёмными отметинами. Яйцеклад слабо выступающий за вершину брюшка. Паразиты щитовок (Diaspididae). используются в биологической борьбе с насекомыми-вредителями.

 Aphytis aberrans  Prinsloo & Neser, 1994
 Aphytis abnormis  Howard, 1881
 Aphytis acalcaratus  Ren Hui, 1988
 Aphytis acrenulatus  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis acutaspidis  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis africanus  Quednau, 1964
 Aphytis alami  Agarwal, 1964
 Aphytis albus  Li & Yang, 2004
 Aphytis aligarhensis  Hayat, 1998
 Aphytis amazonensis  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis angeloni  Alec Arsène Girault, 1932
 Aphytis angustus  Compere, 1955
 Aphytis anneckei  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis anomalus  Compere, 1955
 Aphytis antennalis  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis aonidiae  Mercet, 1911
 Aphytis argenticorpus  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis australiensis  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis azai  Abd-Rabou, 2004
 Aphytis bangalorensis  Rosen & DeBach, 1986
 Aphytis bedfordi  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis benassyi  Fabres, 1978
 Aphytis breviclavatus  Huang, 1994
 Aphytis capensis  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis capillatus  Howard, 1907
 Aphytis caucasicus  Chumakova, 1964
 Aphytis cercinus  Compere, 1955
 Aphytis chilensis  Howard, 1900
 Aphytis chionaspis  Ren Hui, 1988
 Aphytis chrysomphali  Mercet, 1912
 Aphytis ciliatus  Dodd, 1917
 Aphytis cochereaui  DeBach & Rosen 1976
 Aphytis coheni  DeBach, 1960
 Aphytis columbi  Alec Arsène Girault, 1932
 Aphytis comperei  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis confusus  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis cornuaspis  Huang, 1994
 Aphytis costalimai  Gomes 1942
 Aphytis cylindratus  Compere, 1955
 Aphytis dealbatus  Compere, 1955
 Aphytis debachi  Azim, 1963
 Aphytis densiciliatus  Huang, 1994
 Aphytis desantisi  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis diaspidis  Howard, 1881
 Aphytis elongatus  Huang, 1994
 Aphytis equatorialis  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis erythraeus  Silvestri, 1915
 Aphytis fabresi  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis faurei  Annecke, 1964
 Aphytis fioriniae  Rosen & Rose, 1989
 Aphytis fisheri  DeBach, 1959
 Aphytis funicularis  Compere, 1955
 Aphytis gordoni  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis griseus  Quednau, 1964
 Aphytis haywardi  De Santis, 1948
 Aphytis hispanicus  Mercet, 1912
 Aphytis holoxanthus  DeBach, 1960
 Aphytis huidongensis  Huang, 1994
 Aphytis hyalinipennis  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis ignotus  Compere, 1955
 Aphytis immaculatus  Compere, 1955
 Aphytis japonicus  DeBach & Azim, 1962
 Aphytis keatsi  Alec Arsène Girault, 1919
 Aphytis landii  Rosen & DeBach, 1986
 Aphytis lepidosaphes  Compere, 1955
 Aphytis liangi  Huang, 1994
 Aphytis libanicus  Traboulsi, 1969
 Aphytis limonus  Rust, 1915
 Aphytis lindingaspis  Huang, 1994
 Aphytis lingnanensis  Compere, 1955
 Aphytis longicaudus  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis luteus  Ratzeburg, 1852
 Aphytis maculatipennis  Dozier, 1933
 Aphytis maculatipes  Alec Arsène Girault, 1917
 Aphytis maculatus  Shafee, 1970
 Aphytis maculicornis  Masi, 1911
 Aphytis mandalayensis  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis manii  Hayat, 1998
 Aphytis margaretae  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis mashae  Myartseva, 2004
 Aphytis matruhi  Abd-Rabou, 2004
 Aphytis mazalae  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis melanostictus  Compere, 1955
 Aphytis melinus  DeBach, 1959
 Aphytis merceti  Compere, 1955
 Aphytis mimosae  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis minutissimus  Alec Arsène Girault, 1913
 Aphytis moldavicus  Yasnosh, 1966
 Aphytis mytilaspidis  Le Baron, 1870
 Aphytis neuter  Yasnosh & Myartseva, 1971
 Aphytis newtoni  Alec Arsène Girault, 1913
 Aphytis nigripes  Compere, 1936
 Aphytis notialis  de Santis, 1965
 Aphytis noumeaensis  Howard, 1907
 Aphytis obscurus  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis opuntiae  Mercet, 1912
 Aphytis paramaculicornis  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis peculiaris  Alec Arsène Girault, 1932
 Aphytis perissoptroides  Alec Arsène Girault, 1915
 Aphytis perplexus  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis philippinensis  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis phoenicis  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis pilosus  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis pinnaspidis  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis proclia  Walker, 1839
 Aphytis punctaticorpus  Alec Arsène Girault, 1917
 Aphytis quadraspidioti  Li, 1996
 Aphytis riyadhi  DeBach, 1979
 Aphytis rolaspidis  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis roseni  DeBach & Gordh, 1974
 Aphytis ruskini  Alec Arsène Girault, 1915
 Aphytis salvadorensis  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis sankarani  Rosen & DeBach, 1986
 Aphytis secundus  Compere, 1936
 Aphytis sensorius  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis setosus  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis simmondsiae  DeBach, 1984
 Aphytis simplex  Zehntner, 1897
 Aphytis stepanovi  Yasnosh, 1995
 Aphytis taylori  Quednau, 1964
 Aphytis testaceus  Chumakova, 1961
 Aphytis theae  Cameron, 1891
 Aphytis transversus  Huang, 1994
 Aphytis tucumani  Rosen & DeBach, 1979
 Aphytis ulianovi  Alec Arsène Girault, 1932
 Aphytis unaspidis  Rose & Rosen, 1991
 Aphytis unicus  Huang, 1994 
 Aphytis vandenboschi  DeBach & Rosen, 1976
 Aphytis vastus  Prinsloo & Neser, 1994
 Aphytis vittatus  Compere, 1925
 Aphytis wallumbillae  Alec Arsène Girault, 1924
 Aphytis yanonensis  DeBach & Rosen, 1982
 Aphytis yasumatsui  Azim, 1963

Примечания

Ссылки 
 biolib.cz
 bugsforbugs.com.au

Афелиниды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых